Бернард де Баллиол () — имя нескольких представителей англо-шотландского рода Баллиолов:

 Бернард I де Баллиол, известный также как Бернард де Баллиол Старший (умер в 1154/1162) — английский аристократ, феодальный барон Биуэлл.
 Бернард II де Баллиол, известный также как Бернард де Баллиол Младший (умер около 1090) — английский аристократ, феодальный барон Биуэлл, сын Бернарда I.
 Бернард де Баллиол (умер в 1212) — английский аристократ, один из сыновей Эсташа де Балиола, феодального барона Биуэлла, один из сторонников короля Иоанна I Безземельного.